Kevin Magee 
  Renato Magi 
  Randy Mamola
  Anton Mang
  Álex Márquez
  Marc Márquez
  Gyula Marsovsky
  Alexis Masbou
  Umberto Masetti 
  Claudio Mastellari
  Naoki Matsudo
  Giuseppe Matucci 
  Cromie McCandless
  Garry McCoy
  Niall McKenzie
  Eric McPherson
  Jeremy McWilliams
  Ronald Mead
  Marco Melandri
  Jack Middelburg
  Gilberto Milani
  Sammy Miller
  Franco Morbidelli
  Luca Morelli
  Chas Mortimer
  Benoit Musy

M